Rateau oder Râteau (franz.: Harke) bezeichnet:
 in der französischen Sprache einen Rechen (Werkzeug)
 beim Glücksspiel Roulette das Schiebewerkzeug des Croupiers
 einen Berg in den Dauphiné-Alpen (Le Rateau)
 den zehnten Tag im achten Monat des Republikanischen Kalenders der Französischen Revolution, siehe Floréal
 mit Spitznamen den französischen Fußballspieler Pierre Bini

Rateau ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Rateau (1863–1930), französischer Turbinen-Ingenieur
 Michel Rateau (1938–2020), französischer Komponist

Siehe auch:
 Rato